Sullivan County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Sullivan County (Indiana) – okres státu Indiana
 Sullivan County (Missouri) – okres státu Missouri
 Sullivan County (New Hampshire) – okres státu New Hampshire
 Sullivan County (New York) – okres státu New York
 Sullivan County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Sullivan County (Tennessee) – okres státu Tennessee